La Parroquia José Gregorio Bastidas es una de las que forman el Municipio Palavecino del estado Lara de Venezuela.

Reseña Histórica de la parroquia "José Gregorio Bastidas" 

Se han encontrado documentos fechados de la población de los rastrojos desde 1776, pero fue un 26 de noviembre de 1850, cuando el gobernador de la provincia de barquisimeto ratifica el nombre "Parroquia Civil Monagas"; luego fue cambiado por Parroquia Convención, los rastrojos.
Es creada el 10 de mayo de 1852 la parroquia eclesiástica, pero fue el 14 de enero de 1864  cuando el arzobispado de caracas decreta la creación de la iglesia.
En el año 1954 la Asamblea Legislativa le confiere el nombre del héroe epónimo  José Gregorio Bastidas quedando así constituida la parroquia "José Gregorio Bastidas".

Economía 

La podemos ubicar en el ayer, con una gran productividad en el sector agrícola especialmente, Caña de Azúcar, también se tuvo una producción de ganado vacuno, hubo gran demanda de mano de obra, lo que permitió la llegada de pobladores de otros Municipios.
Esto le permitió al pueblo crecer y tener una presencia económica estable en el Municipio.

Ubicación 

Se encuentra al sur de Cabudare, al oeste del estado Yaracuy, al norte del Municipio Simón Planas y al este de las parroquias Agua Viva y Cabudare del mismo municipio Palavecino.

Geografía 

Es la parroquia más grande del municipio, ocupando la parte sur este, su principal núcleo urbano Los Rastrojos, es un suburbio de Cabudare del cual es difícil distinguirlo, forma parte del Área Metropolitana de Barquisimeto.

Etimología 

Toma su nombre de su héroe epónimo José Gregorio Bastidas Salcedo quien en 1813 en Los Rastrojos, se entrevistó con el libertador Simón Bolívar para unirse a sus fuerzas durante la Campaña Admirable.

Cultura 

La iglesia La Sagrada familia de Los Rastrojos, fue construida en 1850 y posteriormente elevada a parroquia eclesiástica, en ella se conserva la imagen del Nazareno de los Rastrojos, de gran devoción en la localidad.

Vialidad 

La vía principal es la que une la parroquia con Cabudare, y con Sarare en el municipio Simón Planas, esta vía fue especialmente acondicionada al ser seleccionada Cabudare como una de las sedes para la Copa América 2007, el Estadio Metropolitano de Lara se encuentra específicamente en la parroquia José Gregorio Bastidas.

Caseríos 

El Mayal
El Roble
 El Placer
Coco de Mono
Las Tres Topias
La Aguada
El Palaciero
Los Naranjillos
Cocorotico
La Piedad
La Montaña
Zanjón Colorado 
El Chirere 
La Morita 

la manita

Urbanizaciones 
 Villa el Palmar
 La Mora
 Villas Park
 Villa Granada
 Piedra Azul
 La Pedregosa
 Petimora
 Colinas de Terepaima
 Villa Mora
 La Morita
 Caña Dulce
 Los Bucares
 La Estancia
 La Trigaleña
 Vista Verde
 Prados del Golf
 Roca Nostra II
 Los Cerezos
 Almariera
 Atapaima
 El Paraíso
 El Trigal
 El Recreo
 Las Mercedes
 Valle Hondo
 Villa Roca
 Bello Campo
 El Prado Plaza
 Tierra del Sol
 La Lucía
 Urb. Los Yabos
 Urb. Parque Ávila
 Urb. Los Cortijos
 Residencias Raquel
 La Morenera
 Villa Trabsider
 Villa María
 Villa Esmeralda 
 Copacoa
 Conjunto Residencial Oasis
 Puertas del Sol
 Parque Choroni
 Conj. Residencial Parque la Montaña
 Urb. El Hatillo Country
 La Puerta
 El Placer
 El Valle
 Urb. Cañaveral
 Villas del BOSQUE
 Cañas Bravas
 Prados de Cabudare
 Parque Residencial Riachuelo
Urb. Giraluna

Sitios de Referencia 
 Plaza Bolívar de Los Rastrojos
 Iglesia La Sagrada Familia.
 Estadio Metropolitano de Lara.
 Club de Golf.
 Centro Comercial La Estancia.
 Hipermercado Hiper Líder.
Parque Cementerio Metropolitano
Hotel El Portón
Estación de Servicio La Campiña
Ciudad Traki

Referencias 

José Gregorio Bastidas